Pastanaga borda (Daucus carota L. subsp. carota)
 Carnassa (Pastinaca lucida)
 Xirivia o bufanaga (Pastinaca sativa)
 Tordili (Tordylium maximum)
 Pastanaga marina (Daucus gingidum)